Justin Smith peut désigner :
 Justin Harvey Smith (1857-1930), historien américain ;
 Justin Smith (1979-), joueur américain de football américain ;
 Justin E. H. Smith, philosophe canado̠-américain, enseignant à Paris-Diderot.